Каннибализм может означать:
 Каннибализм — поедание людьми человеческой плоти.
 Каннибализм — внутривидовое хищничество.

См. также 

 Каннибализм пауков
 «Осенний каннибализм»
 Сексуальный каннибализм
 Live Cannibalism